August Burns Red — американская металкор-группа из Ланкастера (штат Пенсильвания)

История 

Группа была образована в марте 2003 года в городе Ланкастер (штат Пенсильвания) школьными друзьями. Изначально парни играли концерты на церковных площадках своего города, постепенно набирая популярность среди ценителей хардкора. Название группе было предложено первым вокалистом Джоном Херши, бывшая знакомая которого по имени Августа сожгла его собаку по кличке Рэдд (Redd). В газетах этот садистский случай был озаглавлен «August Burns Redd» (Августа сожгла Редда). Хотя по сегодняшний день среди фэнов идут споры — вымысел эта история или нет. Позже вторая буква «d» из последнего слова была удалена и сегодня название группы можно перевести как «Август Горит Красным», хотя никакой смысловой нагрузки название не несет.

Изначально музыкальные вкусы членов группы были очень эклектичны и балансировали от Meshuggah и Unearth до Coldplay и Death Cab for Cutie, но наиболее повлиявшей группой на творчество всех участников были Hopesfall. В 2004-м August Burns Red записали демо-диск, после чего подписали контракт с независимым лейблом CI Records (The Juliana Theory, Once Nothing), где, чуть позже, был выпущен мини-альбом Looks Fragile After All EP. После весьма успешных концертов группу заметил лейбл Solid State Records (Demon Hunter, Underoath, Norma Jean). Подписав контракт с лейблом, парни приступили к записи дебютного альбома в студии Dark Horse вместе с выступившим в качестве саунд-продюсера гитаристом Killswitch Engage Адамом Ди, который известен по работе над альбомами Underoath, Unearth, The Agony Scene, Every Time I Die, Norma Jean и многих других. Готовый альбом Thrill Seeker (Искатели Острых Ощущений) вышел в ноябре 2005-го, а его стиль можно охарактеризовать не иначе, как technical metalcore. Заглавной песней альбома стал сокрушительный боевик Your Little Suburbia Is In Ruins, а August Burns Red быстро обрели статус одной из самых ярких новых христианских металкор команд. С середины 2005-го по конец 2006-го группа постоянно находилась в турах, пересекаясь с Haste The Day, The Chariot, Destroy the Runner, Twelve Gauge Valentine, Inhale Exhale, Demon Hunter, Zao, Spoken и Becoming the Archetype а также приняла участие в фестивале Purple Door Festival вместе с The Showbread, Norma Jean, The Showdown и другими. Летом 2007-го August Burns Red выпустили второй альбом Messengers (Посланники), записанный на студии Rebel Waltz Studio при участии датского саунд-продюсера Туи Мадсена (Dark Tranquility, The Haunted, Himsa, Extol). Название для альбома было выбрано не случайно, поскольку каждый член группы участвовал в написании песен, и у каждого, соответственно, было свое «послание» массам. Первой песней, пущенной группой в ротацию, стала Truth Of A Liar, а главным хитом альбома выбрали Composure, клип на которую был пущен в ротацию по MTV2. В первую неделю продаж альбом Messengers разошелся тиражом в 9.000 копий, стартовав с 81-й строчки чарта Billboard Top 200. Кроме всего прочего группа попала на обложку Christian Music Magazine и получила хорошие отзывы от ряда музыкальных журналов. Осенью 2007-го August Burns Red отправились в туры, где пересекались с Evergreen Terrace, The Warriors, A Life Once Lost, Oh! Sleeper, Unearth, Darkest Hour и Suicide Silence. К концу 2007-го года общий тираж альбома Messengers превысил 50.000 копий. Начало 2008-го ознаменовалось для August Burns Red турами с As I Lay Dying и Still Remains. А в апреле группа впервые вырвалась с концертами в Европу, что для музыкантов стало настоящим событием, поскольку предыдущие попытки посетить этот континент увенчивались неудачей. Летом 2009 года вышел альбом «Constellations»

Состав группы

Текущий состав 
 Джейк Лёрс (с 2006) — вокалист
 Брент Рамблер (с 2003) — ритм гитарист
 Джей Би Брубэйкер (с 2003) — соло и ритм гитарист
 Дастин Дэвидсон (с 2006) — бас-гитарист и бэк-вокалист
 Мэтт Грайнер (с 2003) — ударные

Бывшие участники 
 Джон Херши (2003—2004) — вокалист
 Джош МакМэннисс (2005) — вокалист
 Джордан Таскэн (2003—2005) — бас-гитарист

Дискография 
Студийные альбомы

Примечания

Ссылки 
 August Burns Red на MySpace 
 Официальный фан-сайт 
 Биография группы на Salve Music 

Хардкор-группы США
Металкор-группы США
Музыкальные коллективы из Пенсильвании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году